Тревехо

 Тревехо, Иван — кубинский и французский фехтовальщик-шпажист, призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европейских игр.
 Тревехо, Малу — певица и видеоблогер кубинского происхождения.
 Тревехо — вулкан на севере острова Тенерифе (Испания).